Outreterre est le nom que porte le plan d'existence neutre dans le jeu de rôle Donjons et Dragons.
 Outreterre est un gigantesque souterrain du monde imaginaire des Royaumes oubliés.
 Outreterre est, dans le monde imaginaire de Warcraft, un monde dévasté constitué des restes de la planète Draenor.